Дачија Јоггер () је мали аутомобил из Б сегмента који производи румунска фабрика аутомобила Дачија од 2021 године. Дачија Јоггер је базирана на логану.

Референце 

Дачија
Аутомобили
Мали аутомобили